Бурос:

 Бурос — город в Швеции;
 Бурос — коммуна в лене Вестра-Гёталанд в Швеции;
 Бурос, Ханс Петтер (род. 1975) — норвежский горнолыжник.
 Бурос-Арена — футбольный стадион в Буросе, Швеция.